Села:
 Міжріччя — Автономна Республіка Крим, Судацька міська рада
 Міжріччя — Івано-Франківська область, Болехівська міська рада

Див. також 
 Межиріччя (значення)